Klucznik (Keymaker) – bohater serii filmów The Matrix. 

Jest on czującym programem, sprzeciwiającym się Systemowi. Wytwarza on klucze skrótów, używane przez każdy program w Matriksie (np. przez Serafina, Merowinga, Persefonę, Agentów). Posiadacze tych kluczy mogą poruszać się po całym Matriksie i uzyskiwać dostęp do wszystkich jego wejść. W The Matrix Reloaded sprowadzony przez Wyrocznię Neo musi odnaleźć Klucznika, aby uzyskać dostęp do tylnych drzwi (backdoor) prowadzących do Architekta (wymienianego także jako Źródło), aby ostatecznie ocalić Syjon.

Klucze 
Klucze są wspomniane już w pierwszej części filmu, kiedy Morfeusz mówi, że agenci strzegą wszystkich drzwi i posiadają wszystkie klucze. Wyjaśniając, w jaki sposób działają klucze, Serafin stwierdza, że kod jest ukryty w zapadkach, gdzie jedna pozycja otwiera zamek, a inna - któreś z drzwi. Są dwa rodzaje kluczy: pierwszy, najbardziej podstawowy używany przez Serafina, otwiera biały korytarz tylnych wejść, drugi, używany przez Persefonę otwiera drzwi tak, aby bezpośrednio prowadziły do siebie nawzajem. Klucz, który otwiera drzwi do Architekta, jest "częścią ścieżki Wybrańca". W grze Enter The Matrix klucznik daje jeden z kluczy Niobe. The Matrix Reloaded ujawnia, że klucze mogą również służyć jako klucze zapłonu - w sytuacji przedstawionej w filmie jeden z kluczy posłużył do uruchomienia motocykla Ducati 996.

Przypisy 

Postacie z cyklu Matrix